Pimpinella pumila är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin. Pimpinella pumila ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
pumila